Ниже перечислена статистика выступлений Агнешки Радваньской.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступления в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (28)

Победы (20) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификации.

Парные турниры 

NM5 — не Premier Mandatory и не Premier 5.

Призовые за время выступлений в WTA-туре

История личных встреч

Ссылки 
 
 
 

Радваньская, Агнешка